Beppe Ciardi – pittore italiano, figlio di Guglielmo e fratello di Emma
 Cesare Ciardi – flautista e compositore italiano
 Emma Ciardi – pittrice italiana, figlia di Guglielmo e sorella di Beppe
 Fabio Cifariello Ciardi – compositore italiano
 Francesca Ciardi – attrice italiana
 Franco Ciardi – ex calciatore italiano
 Giotto Ciardi – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Giovanni Ciardi-Dupré – medico italiano
 Guglielmo Ciardi – pittore italiano, padre di Beppe ed Emma
 John Ciardi – poeta, traduttore ed etimologo statunitense
 Roberto Ciardi – storico dell'arte italiano